Motown – etichetta discografica statunitense
 Motown – stile di musica R&B che prende il nome dall'omonima etichetta discografica
 Motown – album di Michael McDonald del 2003
 Motown: A Journey Through Hitsville USA – album dei Boyz II Men del 2007
 Motown: The Musical – musical del 2013